Metrostations in New York:
DeKalb Avenue (Fourth Avenue Line)
DeKalb Avenue (Canarsie Line)